Amerikai Egyesült Államok
East Liberty (Indiana)
East Liberty (Ohio)
East Liberty (Pittsburgh), Pennsylvania